Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij, een Hongaarse politieke partij
 Stroming voor een Antikapitalistisch Project, een Belgische politieke partij die tot 2017 Socialistische Arbeiderspartij heette
 Socialistische Alternatieve Politiek, een Nederlandse politieke organisatie die tot 2004 Socialistiese Arbeiderspartij heette